Яндекс.Нано — експериментальний майданчик від компанії «Яндекс», призначений для демонстрації продуктів компанії, які знаходяться в розробці. Це серія невеликих особистих проектів співробітників компанії.

Сервіс запущений 11 грудня 2007 року. Про закриття оголосили 2009 року.

Проекти 
Станом на 2009 рік в рамках «Яндекс.Нано» були 23 проекти, серед них-
 Яндекс.Стрічка
 Яндекс.Відпові  (закрито) 
 Яндекс.Календар
 Пульс блогосфери  (закрито; визначав сплеск інтересу до того чи іншого слова чи фрази) 
 Яндекс.Віджети
 deskDo  (список завдань) 
 Реферати  (для генерації тексту рефератів) 
 Прес-портрети (для «Яндекс.Новин»)
 Пошук для слабозорих
 Пошук для національного корпусу російської мови  (пошук по літературним творам) 
 Цитати в новинах  (витяг прямої, або непрямої мови людей, що згадуються в повідомленнях ЗМІ) 
 Яплет  (інформери для Ubuntu/GNOME) 
 Програми для «Айфона»: Яндекс.Фотки та Яндекс.Пробки
І багато інших.

Примітки

Див. також 
 Лабораторія Google

Посилання 
 Офіційний сайт  (не працює) 
 Записи з міткою «Нано»  в офіційному блозі «Яндекса» на Я.ру
 

Яндекс
Засновані в Росії 2007